Това е списъкът с епизоди на оригиналния сериал на Дисни Ченъл Лив и Мади с участието на Дав Камерън, Джоуи Браг, Тензинг Норгай Трейнър, Бенжамин Кинг, Кали Роча.

Епизоди

Сезон 1 (2013 – 14)

Сезон 2 (2015)

Сезон 3 (2016)

Източници 

Списъци с епизоди на сериали